Il segreto di Joe Gould (romanzo) – romanzo biografico del giornalista Joseph Mitchell
 Il segreto di Joe Gould (film) – film del 2000 di Stanley Tucci